LIV Golf Invitational Series 2022 var den första säsongen för den saudikontrollerade brittiska golforganisationen LIV Golf. Säsongen pågick mellan den 9 juni och 30 oktober 2022. Åtta deltävlingar spelades, de första sju var både individuell och lag medan den åttonde och avslutande deltävlingen var enbart en lagtävling. Golfspelarna och lagen spelade om totalt 255 miljoner amerikanska dollar i prispengar.

Den amerikanske golfspelaren Dustin Johnson vann den individuella tävlingen och erhöll 18 miljoner dollar i prispengar. Johnson och hans lag 4 Aces GC, tillsammans med Talor Gooch, Pat Perez och Patrick Reed, vann också lagtävlingen och erhöll fyra miljoner dollar vardera i prispengar.

Översikt

Regler
Det var totalt tolv lag och 48 golfspelare per deltävling.

Grundserien
Samtliga deltävlingar under grundserien använde sig av startmetoden "shotgun" och hade ingen kvalgräns (cut). Varje deltävling bestod av tre rundor (speldagar) och 18 hål per runda.

I grundseriens lagtävling var de två bästa lagmedlemmarnas resultat som räknades mot sluttabellen för de första två rundorna i en deltävling. I den tredje och avslutande rundan var det dock de tre bästa som räknades. Vid deltävlingarna i Bangkok och Jeddah räknades dock de tre bästa lagmedlemmarnas resultat mot sluttabellen för varje runda.

Lagtävlingen
De fyra bästa lagen från grundserien spelade ej kvartsfinalen utan gick direkt till semifinalen.

Alla kvartsfinaler och semifinaler använde "shotgun" som startmetod. En singelmatch spelades mot lagens lagkaptener; en singelmatch spelades en mot en samt en "foursome" där två tvåmannalag spelade mot varandra och varje lagmedlem slog vartannat slag. Varje match var värd en poäng och först till två gick vidare till semifinal.

Finalen spelades inte som det var i kvarts- och semifinalerna utan det var en runda på 18 hål och där par räknades. Det enda skillnaden var att alla golfspelares par räknades mot hur det var i grundserien, där det var två alternativ tre golfspelares par räknades. Det lag som hade lägst par vann finalen.

Poängfördelning

Individuellt
De 24 bästa spelarna för varje spelad deltävling fick poäng. Den som hade flest poäng efter att den sjunde deltävlingen har spelats, blev utnämnd till individuell mästare för säsongen.

Lag
De åtta bästa lagen för varje spelad deltävling fick poäng. Desto mer poäng ett lag kunde få, desto större chans att få en bättre seeding till lagtävlingen i Miami. De fyra bästa lagen spelade heller inte första omgången i den deltävlingen.

Prispengar
Totalt rörde det sig om 255 miljoner dollar i prispengar.
Deltävling 1–7:
Dessa deltävlingar hade 20 miljoner dollar i individuella prispengar vardera. Fyra miljoner till den vinnande golfspelaren medan den som kom sist fick 120 000.
Ytterligare fem miljoner dollar skulle fördelas mellan de tre lag som låg högst upp efter varje deltävling. Vinnande lag fick tre miljoner; tvåan fick 1,5 miljoner medan trean fick 500 000.
30 miljoner dollar skulle fördelas enskilt mellan de tre bästa golfspelarna efter att de första sju deltävlingarna hade spelats, det gällde dock endast de golfspelare som hade spelat minst fyra deltävlingar under säsongen. 18 miljoner till vinnaren; åtta miljoner till tvåan och fyra miljoner till trean.
Deltävling 8:
50 miljoner dollar delades ut efter den avslutande deltävlingen, som var en lagtävling, och fördelas mellan de tolv lagen. Det vinnande laget erhöll 16 miljoner medan de lag som kom sist fick en miljon.
1:a: $16 000 000 ($4 000 000 per golfspelare)
2:a: $8 000 000 ($2 000 000 per golfspelare)
3:a: $6 000 000 ($1 500 000 per golfspelare)
4:a: $4 000 000 ($1 000 000 per golfspelare)
5:a–8:a: $3 000 000 ($750 000 per golfspelare)
9:a–12:a: $1 000 000 ($250 000 per golfspelare)

Deltävlingar

London (9–11 juni)
LIV Golf Invitational London spelades på Centurion Club i Hemel Hempstead (norr om London) i England i Storbritannien den 9–11 juni. Det var den första deltävlingen för säsongen.

Deltagare
De golfspelare som deltog vid första deltävlingen.

Resultat

Golfspelare
Källa:

Lag
Källa:  Varje lagmedlem fick 25% av det enskilda lagets prispengar.

Portland (30 juni–2 juli)
LIV Golf Invitational Portland spelades på Pumpkin Ridge Golf Club i North Plains (nordväst om Portland), Oregon i USA den 30 juni–2 juli. Det var den andra deltävlingen för säsongen.

Deltagare
De golfspelare som deltog vid andra deltävlingen.

Resultat

Golfspelare
Källa:

Lag
Källa:  Varje lagmedlem fick 25% av det enskilda lagets prispengar.

Bedminster (29–31 juli)
LIV Golf Invitational Bedminster spelades på Trump National Golf Club Bedminster i Bedminster, New Jersey i USA den 29–31 juli. Det var den tredje deltävlingen för säsongen.

Deltagare
De golfspelare som deltog vid tredje deltävlingen.

Resultat

Golfspelare

Källa:

Lag
Källa:  Varje lagmedlem fick 25% av det enskilda lagets prispengar.

Boston (2–4 september)
LIV Golf Invitational Boston spelades på The International Golf Club i Bolton (väster om Boston), Massachusetts i USA den 2–4 september. Det var den fjärde deltävlingen för säsongen.

Deltagare
De golfspelare som deltog vid den fjärde deltävlingen.

Resultat

Golfspelare

Källa:  Golfspelare med resultat i fet stil för runda 1 gjorde en hole-in-one.

Lag
Källa:  Varje lagmedlem fick 25% av det enskilda lagets prispengar.

Chicago (16–18 september)
LIV Golf Invitational Chicago spelades på Rich Harvest Farms utanför Sugar Grove (väster om Chicago), Illinois i USA den 16–18 september. Det var den femte deltävlingen för säsongen.

Deltagare
De golfspelare som deltog vid den femte deltävlingen.

Resultat

Golfspelare
Källa:

Lag
Källa:  Varje lagmedlem fick 25% av det enskilda lagets prispengar.

Bangkok (7–9 oktober)
LIV Golf Invitational Bangkok spelades på Stonehill Golf Club i Sam Khok-distriktet (norr om Bangkok) i Pathum Thani i Thailand, den 7–9 oktober. Det var den sjätte deltävlingen för säsongen.

Deltagare
De golfspelare som deltog vid den sjätte deltävlingen.

Resultat

Golfspelare
Källa:  | DNF = Spelade ej klart rundan. | DNP = Spelade ej rundan.

Lag
Källa:  Varje lagmedlem fick 25% av det enskilda lagets prispengar.

Jeddah (14–16 oktober)
LIV Golf Invitational Jeddah spelades på Royal Greens Golf & Country Club i King Abdullah Economic City (norr om Jeddah) i Saudiarabien den 14–16 oktober. Det var den sjunde deltävlingen för säsongen och avslutande deltävling för det individuella mästerskapet.

Deltagare
De golfspelare som deltog vid den sjunde deltävlingen.

Resultat

Golfspelare
Källa:   | DNF = Spelade ej klart rundan. | DNP = Spelade ej rundan.

Lag
Källa:  Varje lagmedlem fick 25% av det enskilda lagets prispengar.

Miami (28–30 oktober)
LIV Golf Invitational Miami spelades på Trump National Doral Golf Club i Doral (västra Miami), Florida i USA den 28–30 oktober. Det var den åttonde och sista deltävlingen för säsongen och var enbart en lagtävling.

Deltagare
De golfspelare som deltog vid den åttonde deltävlingen.

Lagtävlingen

Kvartsfinaler (28 oktober)
De fyra bästa lagen (4 Aces, Crushers, Fireballs och Stinger) spelade ej kvartsfinalen utan gick direkt till semifinalen. Alla kvartsfinaler använde startmetoden "shotgun". En singelmatch spelades mot lagens lagkaptener; en singelmatch spelades en mot en samt en "foursome" där två tvåmannalag spelade mot varandra och varje lagmedlem slog vartannat slag. Varje match var värd en poäng och först till två gick vidare till semifinal.

Smash vs Niblicks

Det förlorande laget Niblicks erhöll en miljon dollar i prispengar att dela på, varje lagmedlem fick 250 000 dollar vardera.

Majesticks vs Iron Heads

Det förlorande laget Iron Heads erhöll en miljon dollar i prispengar att dela på, varje lagmedlem fick 250 000 dollar vardera.

Torque vs Cleeks

Det förlorande laget Torque erhöll en miljon dollar i prispengar att dela på, varje lagmedlem fick 250 000 dollar vardera.

HY Flyers vs Punch

Det förlorande laget HY Flyers erhöll en miljon dollar i prispengar att dela på, varje lagmedlem fick 250 000 dollar vardera.

Semifinaler (29 oktober)
Alla semifinaler använde startmetoden "shotgun". En singelmatch spelades mot lagens lagkaptener; en singelmatch spelades en mot en samt en "foursome" där två tvåmannalag spelade mot varandra och varje lagmedlem slog vartannat slag. Varje match var värd en poäng och först till två gick vidare till final.

4 Aces vs Cleeks

Det förlorande laget Cleeks erhöll tre miljoner dollar i prispengar att dela på, varje lagmedlem fick 750 000 dollar vardera.

Crushers vs Stinger

Det förlorande laget Crushers erhöll tre miljoner dollar i prispengar att dela på, varje lagmedlem fick 750 000 dollar vardera.

Fireballs vs Punch

Det förlorande laget Fireballs erhöll tre miljoner dollar i prispengar att dela på, varje lagmedlem fick 750 000 dollar vardera.

Smash vs Majesticks

Det förlorande laget Majesticks erhöll tre miljoner dollar i prispengar att dela på, varje lagmedlem fick 750 000 dollar vardera.

Finalen (30 oktober)
Finalen bestod av en runda på 18 hål och där alla lagmedlemmars par räknades. Det lag som hade lägst par vann finalen. Finalen använde också startmetoden "shotgun".

Källa:

Totalt

Poäng

Golfspelare
Källa:

Lag

Grundserien
Källa:

Lagtävlingen

Prispengar

Golfspelare

Lag

Referenser

Anmärkningar

Noter

2022
Återkommande sportevenemang med premiär 2022
Golftävlingar
Internationella sportevenemang i England
Sport i Hertfordshire
Sportevenemang i Oregon
Sportevenemang i New Jersey
Sportevenemang i Massachusetts
Sportevenemang i Illinois
Sportevenemang i Bangkok
Internationella sportevenemang i Saudiarabien
Sportevenemang i Florida